Косой — многозначный термин.

Прозвище 
 Василий Косой — великий князь московский.
 Вассиан Косой — вождь нестяжателей.
 Феодосий Косой — богослов XVI века.

Известные носители 
 Косой, Владимир Вульфович (род. 1964) — российский учёный-экономист.
 Косой, Лейб Меерович (1928—1994) — инженер-конструктор, лауреат Ленинской премии.
 Косой, Леонид Финеасович (1921—?) — инженер-металлург, лауреат Ленинской премии.

Составные фамилии 
 Косой-Оболенский, Василий Иванович — князь и воевода на службе у великого князя московского Василия Васильевича Тёмного.

Другое 
 Косой — человек, страдающий косоглазием.
 Косой — прозвище зайца.

См. также